Арм () — английская фамилия. Известные носители:
 Арм, Марк (род. 1962) — вокалист гранж-группы Mudhoney.
 Арм, Эллисон Эшли (род. 1996) — американская актриса, комедиантка и певица.